Stazione di Corchiano (ASTRAL), sulla ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo
 Stazione di Corchiano (RFI), sulla ferrovia Civitavecchia-Orte, attualmente sospesa